Reaktivni lovec 2. generacije so lovci zgrajeni v srednjih 1950ih do zgodnjih 1960ih.

Lovci 3. generacije

Opomba: potisk je naveden v formatu suh potisk (brez dodatnega zgorevanja)/potisk z dodatnim zgorevanjem (v nekaterih primerih je na voljo samo ena vrednost)

Palubna VTOL letala:

Preklicana letala
 
 FMA I.Ae. 37 Ala Delta
 
 Avro Canada CF-105 Arrow (prvi let 25. marca 1958)
 
 Helwan HA-300 (prvi let 7. marca 1964)

Vojaška letala